trampolina (w informatyce)
 trampolina (w skokach do wody)
 trampolina (w akrobatyce sportowej)